Groveton (Nou Hampshire), població a l'estat de Nou Hampshire (Estats Units).
 Groveton (Virgínia), població a l'estat de Virgínia (Estats Units).